

Patronyme 

 Chiharu Matsuyama (1955-), chanteur de folk japonais ;
 Hideki Matsuyama (1992-), golfeur japonais ;
 Hiroaki Matsuyama (1967-), footballeur japonais ;
 Hiroshi Matsuyama (1970-), réalisateur d'animé, compositeur et producteur de jeux vidéo japonais ;
 Ken'ichi Matsuyama (1985-), acteur japonais ;
 Masanori Matsuyama (1950-), astronome japonais ;
 Mitsuharu Matsuyama (1891-1959), contre-amiral de la Marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale ;
  :
 Takashi Matsuyama (1908-1977), décorateur japonais ;
 Takashi Matsuyama (1960-), acteur de film et seiyū japonais ;
 Yoshiyuki Matsuyama (1966-), footballeur japonais ;
 Zenzō Matsuyama (1925-2016), scénariste et réalisateur japonais.

Personnages de fiction 
 Hikaru Matsuyama, personnage du manga Captain Tsubasa et de l'animé Olive et Tom (appelé Phillip Kallahan dans la version française).

Toponyme 

 Matsuyama, ville de la préfecture d'Ehime, sur l'île de Shikoku (Japon) ;
 Matsuyama, ancien bourg de la préfecture de Yamagata, au nord de l'île de Honshū (Japon).

Matsuyama peut aussi faire référence à :
 l'aéroport de Matsuyama situé à Matsuyama, dans la préfecture d'Ehime (Japon) ;
 le château de Matsuyama, construit en 1603 sur le mont Katsuyama, à Matsuyama, préfecture d'Ehime (Japon) ;
 le domaine de Bitchū Matsuyama, domaine féodal japonais de l'époque d'Edo, situé dans la province de Bitchū (devenue la préfecture d'Okayama) ;
 le domaine de Matsuyama, domaine féodal situé à Matsuyama (préfecture d'Ehime, Japon).

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme japonais